Валерий Васильевич Бабич (27 января 1941, Запорожье) — украинский инженер-судостроитель, до 1991 года начальник конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского судостроительного завода в Николаеве по авианесущим кораблям и наземному комплексу испытаний корабельной авиации «Нитка». После выхода на пенсию — писатель, краевед, журналист. Член Национального союза журналистов Украины (2002), Союза писателей России (2008), лауреат николаевского областного конкурса СМИ «ПроМедиа» (2002), премий «Золотое перо» (2006) и имени Н. Н. Аркаса (2012).

Биография 
Валерий Васильевич родился 27 января 1941 года в Запорожье в журналистской семье. В 1950 году вместе с родителями переехал в Николаев. В 1955 году поступил в Николаевский судостроительный техникум, который окончил в 1959 году.

После окончания техникума с 1959 по 1962 год работал электромонтажником на судостроительном заводе имени 61 коммунара. Участвовал в строительстве головного большого противолодочного корабля 61-го проекта «Комсомолец Украины», поисково-спасательных судов для Военно-Морского Флота.

Инженер-конструктор 
В 1967 году Валерий Бабич закончил Николаевский кораблестроительный институт. После окончания вуза направлен на работу в отдел главного конструктора Черноморского судостроительного завода конструктором по ракетно-артиллерийскому вооружению. Участвовал в работах над комплексами вооружения противолодочных крейсеров-вертолётоносцев проекта 1123 «Москва» и «Ленинград».

С 1969 года — ведущий конструктор отдела главного конструктора ЧСЗ по системам, обслуживающим космический комплекс на строительстве судна космической службы «Академик Сергей Королёв».

После сдачи Военно-Морскому Флоту «Сергея Королёва» работал на строительстве авианесущих крейсеров — советского аналога авианосцев:
 1970—1975 — ведущий конструктор отдела главного конструктора ЧСЗ по авиационному комплексу на строительстве авианесущего крейсера «Киев».
 1976—1978 — руководитель группы вооружения отдела главного конструктора (ракетно-артиллерийское, авиационное и противолодочное вооружение) при строительстве ТАВКР «Минск».

 1979—1991 — начальник конструкторского бюро отдела главного конструктора по авианосцам и наземному комплексу испытаний корабельной авиации «Нитка» (строительство ТАВКР «Новороссийск», «Баку», «Тбилиси», «Варяг», атомного тяжелого авианесущего крейсера «Ульяновск»).

На этот период пришлись наиболее насыщенные годы в советской программе строительства авианесущих кораблей. Например, в 1981 году одновременно достраивался и готовился к испытаниям «Новороссийск», «Баку» готовился к спуску на воду, а в Невском ПКБ в Ленинграде разрабатывался технический проект авианесущего корабля нового поколения проекта 1143.5, предназначенного для базирования палубных истребителей Як-41М, Су-27К и МиГ-29К. С 1977 года в Крыму, на аэродроме Саки, Черноморский судостроительный завод начал работы по строительству уникального научно-испытательного учебного тренажера корабельной авиации НИТКА. На этом береговом комплексе-тренажере отрабатывались опытные образцы взлетно-посадочных устройств и трамплинов, тренировались летчики корабельной авиации.

В 1983 году Валерий Бабич совершил поход из Севастополя на Северный флот, в Североморск на авианесущем крейсере «Новороссийск», а в 1988-м — провел семь месяцев на боевой службе в Средиземном море на ТАВКР «Баку», после чего совершил переход на этом корабле на Север, к месту его постоянного базирования в Североморске. Стаж наплаваности Бабича за этот период составил более 60 месяцев — пять лет.

В 1991—1993 годах Валерий Васильевич работал начальником отдела внешнеэкономических связей Черноморского судостроительного завода. Затем — представителем итальянского судостроительного завода «Арсенале-Венеция» на Украине.

Творчество 
С 2000 года Валерий Васильевич активно занимается литературной и журналистской деятельностью. Член Национального союза журналистов Украины, Союза писателей России, лауреат николаевского областного конкурса СМИ «ПроМедиа» (2002), премий «Золотое перо» (2006) и имени Н. Н. Аркаса (2012).

Из-под пера Валерия Бабича вышли:
 Книга воспоминаний «Наши авианосцы». В книге, написанной в форме дневника, автор вспоминает о боевых походах на авианесущих крейсерах «Новороссийск» и «Баку», в которых он принимал участие. На фоне воспоминаний раскрываются подробности проектирования и строительства наиболее крупных и сложных кораблей, из тех что создавались нашей судостроительной промышленностью, о развитии класса авианосцев и палубной авиации в СССР и за рубежом в конце XX века.
 Научно-популярное издание «Город Святого Николая и его авианосцы» о развитии Николаева как города-верфи, центра судостроения, о построенных николаевскими корабелами уникальных кораблях от линкоров-дредноутов типа «Императрица Мария» до тяжелых авианесущих крейсеров — авианосцев «Варяг» «Адмирал Кузнецов», «Ульяновск». Отдельные разделы книги посвящены создателям самолётов вертикального взлёта и посадки Як-38, Як-141, палубных истребителей Су-27К, МиГ-29К, противолодочных вертолётов Ка-25 и Ка-27 и других.

 Научно-популярное издание «Властелины океанов». Половина книги посвящена авианесущим кораблям Черноморского судостроительного завода, начиная от вертолетоносцев «Москва» и «Ленинград» и оканчивая атомным авианосцем «Ульяновск». А вторая половина книги — атомным авианосцам США, начиная с «Энтерпрайза» и оканчивая последним авианосцем «Джеральд Форд». В книге впервые собраны воедино фотографии авианосцев, построенных на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и авианосцев, построенных на верфи «Newport News Shipbuilding» в США. В книге представлены так же все типы палубной авиации, включая новейшие разработки.
 Краеведческое издание «Журналисты города святого Николая. История и судьбы». В красочно иллюстрированной историческими фотографиями книге показана жизнь Николаева во второй половине XX века через судьбы известных николаевских журналистов, писателей, литераторов.
 Краеведческий очерк «Журналист Татьяна Трескунова». Книга рассказывает о жизни и творческом пути николаевской журналистки Татьяны Захаровны Трескуновой, работавшей в газетах «Бугская заря» и «Южная правда» в 1950—1987 годах, а накануне войны и после её окончания — в запорожской областной газете «Индустриальное Запорожье»; опубликованы её избранные очерки и репортажи, рассказывается о дальнейшей судьбе некоторых героев этих статей.
 Исторический очерк «Владимир Костенко». В брошюре серии «Легендарные имена» раскрывается жизненный путь российского и советского инженера-кораблестроителя, участника Цусимского сражения, одного из организаторов судостроения в СССР, лауреата Сталинской премии Владимира Полиевктовича Костенко. Подробно освещен десятилетний период работы Костенко на Николаевском заводе «Наваль» в период строительства линкоров «Императрица Екатерина Великая», «Император Николай I» и эсминцев типа «Новик» и «Дерзкий».
 Книги Валерия Бабича переведены на китайский язык и изданы в Китае:
 Книга «Город святого Николая и его авианосцы» выпущена под названием (?), издательство Ship Engineering Editorial & Publishing House, Шанхай, 2013 год.
 Четырёхтомник под общим названием «Наши авианосцы», выпущен в Китае, 2017 год, издательство Ship Engineering Editorial & Publishing House, Шанхай, 2017 год. 丛书"我们的航母"分为四册，2017年，出版社 :
 «Дневники дальних походов» — 1 том."海上远航日记"-第一册
 «Документальная повесть о морской конфронтации» — 2 том «还上对抗纪实»-第二册
 «Тактика и техника авианосцев» — 3 том «航母战术技术»-第三册
 «Поиск атомных подводных лодок» — 4 том «猎捕核潜艇»-第四册

Опубликовал более ста статей в «Южной правде», «Вечернем Николаеве», «Николаевских Новостях», «Крымской правде», журналах «Николаев» и «Новый век». Некоторые из опубликованных статей:

 В николаевской городской газете «Вечерний Николаев» — «Академик Сергей Королев», «Атака „Greenpeace“», «Вертикальный взлет», «Город святого Николая», «Бежал ли на Север „Адмирал Кузнецов“?», "Вокруг света на «Икаре», «Императрицы и Императоры», «Юрий Иванович Макаров», «Китайский авианосец „Минск“», «Разные судьбы», «Ракетный залп нашего первого авианосца», «Спасет ли Николаев Венецию?», «Китайский авианосец „Ляонин“», «Почему мы стали строителями авианосцев», «На „Икаре“ — в Бизерту», «Куда идти нашему судостроению», «Сын корабельного края», «Снежный дракон», «Викрамадитья», «Как резали „Ульяновск“», «История одного стихотворения» («Металлолом» А.Вознесенского), «Наш ответ Чемберлену», «50-летие клуба „Корабел“», «Противолодочная паутина», «Тайна Юрия Носенко», «Под Китайским флагом», «Ответ китайскому лётчику», «Наш первый вертолетоносец», «Катастрофа в Южно-Китайском море», «Последние письма», «Первая мировая: послесловие к юбилею», «Южная корабельная столица», «Наш гордый „Варяг“», «Украина и Конвенция Монтрё».

 В общественно-политической газете «Южная Правда» — «Гибель „Новороссийска“», «Легендарный директор», «На волнах персидского залива», «Тяжелый крейсер „Сталинград“», «Линкор „Советская Украина“», «Гибель седьмого авианосца», «Катастрофа», «Опередивший время», «Трудные мили „Новороссийска“», «„Нитка“ в истории кораблестроения», «Первая посадка», «Поверженный», «Поэзия моря», «На борту американского крейсера», «Технологический прорыв Черноморского», «Памяти великого судостроителя», «Кому не хватает длины полетной палубы», «Катастрофа вертолёта Ка-25ПЛ», «Вертикальный взлет Олега Кононенко», «Николаев в Первой мировой», «Черноморские проливы и Конвенция Монтрё».
 общеукраинском специализированном издании «Моряк Украины» (Одесса) — «Наши авианосцы», «Авианосцы города святого Николая».
 в журнале «Николаев» — «Плясковы», «Академик Сергей Королёв», «Последние крейсера Российской империи».
 в научно-популярном журнале «Новый векъ» — «Главный конструктор и главный строитель первого советского авианосца», «Первая посадка», «Два „Новороссийска“», «Тяжелый крейсер „Сталинград“».
 Валерий Бабич также сотрудничает с китайским специализированным военно-морским журналом «Современные корабли» 现代舰船 (), где опубликовал более двух десятков статей об истории строительства кораблей на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Кораблестроители СССР
Писатели Украины
Члены Союза писателей России
Персоналии:Николаев (Николаевская область)
Писатели-маринисты
Члены Национального союза журналистов Украины